Виктор Иванович Савичев () — советский работник угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 30 декабря 1929 года в хуторе Белгородцев Каменского района Шахтинско-Донецкого округа Северо-Кавказского края, ныне Каменского района Ростовской области.

В годы войны семья Савичевых пережила голод и ужасы немецкой оккупации. После войны работал в колхозе.

В октябре 1949 года Виктор Савичев был призван в армию. Служил разведчиком наземной артиллерии, в армии выучился на командира отделения артчасти. Службу закончил в ноябре 1952 года в звании младшего сержанта, командира отделения разведки наземного артиллерийского отделения.

В тресте «Шахтуголь» работал с января 1953 года. Начинал свой, более чем тридцатилетний шахтёрский стаж, в качестве уборщика породы очистного забоя  затем был врубмашинистом на этой же шахте, позже — подземным горнорабочим очистного забоя шахты «Центрально-Восточная». В общей сложности, как говорит он сам, «более 30 лет на коленях в шахте провёл». В 1959 году Савичев возглавил бригаду.

После выхода на пенсию переехал в Красноярский край. В 2009 году жил в деревне Зеледеево Кежемского района, болел сахарным диабетом.

Семья 
 Первая жена — Екатерина Михайловна, с которой прожили в любви и согласии почти 48 лет, воспитав троих сыновей.
 Овдовев, Савичев женился на Нине Григорьевне, уроженке Мордовии.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году за успехи в восьмой пятилетке бригадиру рабочих очистного забоя шахты «Центральная-Восточная» Лиховского шахтоуправления треста «Шахтуголь», Виктору Савичеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также награждён медалями, в 1967 году было присвоено звание «Заслуженный шахтёр РСФСР», в 1970 году — звание Ударника коммунистического труда.

Источники 
 Герои труда Дона: Библиографический справочник. — Ростов-н/Д, 2008.

Примечания

Ссылки 
 
 90 лет Каменскому району
 Просто будем с тобою ЖИТЬ!

Младшие сержанты (СССР)
Персоналии:Угольная промышленность
Персоналии:Кежемский район